

Patronyme

 Albert Chamberland (1886-1975), violoniste, réalisateur, professeur et compositeur québécois ;
 Charles Chamberland (1851-1908), physicien et biologiste français ;
 Gilles Chamberland, médecin canadien, directeur des services de l'Institut Philippe-Pinel ;
 Paul Chamberland (1939-), poète et essayiste canadien.
 Mathieu Chamberland (1984-), célèbre gestionnaire du Gouvernement du Québec.

Ce nom de famille figure à la  dans la Liste des noms de famille les plus courants au Québec.